Chaoyang (朝阳) est une ville de la province du Liaoning en Chine ;
 Le district de Chaoyang (潮阳) est une subdivision administrative de la province du Guangdong en Chine ;
 Le district de Chaoyang (朝阳) est une subdivision administrative de la province du Jilin en Chine ;
 Le district de Chaoyang (朝阳) est une subdivision de la municipalité de Pékin en Chine.